Ставракі Михайло Іванович (31 жовтня 1806 — 15 січня 1892) — російський морський офіцер, контр-адмірал.
 Ставракі Михайло Михайлович (1867 — 3 квітня 1923, Севастополь) — російський морський офіцер, капітан II рангу, що увійшов в історію як керівник страти 6 (19 березня) 1906 року на острові Березані лейтенанта Петра Шмідта і його товаришів.

Див. також
 Ставракій